M57 oder M 57 steht für:

 M 57 (Schiff, 1917), ein Minensuchboot der Kaiserlichen Marine
 BMW M57, ein Dieselmotor von BMW
 M57 motorway, eine Autobahn im Vereinigten Königreich
 Ringnebel, ein planetarischer Nebel im Sternbild Leier